Con Casa del Combattente ci si può riferire a:

Edifici 
 Casa del Combattente, edificio dell'Aquila
 Casa del Combattente, edificio di Salerno